Perazzo – cognome italiano
 Adolfo Perazzo – cestista argentino
 Osvaldo Perazzo – calciatore italiano
 Paolo Pio Perazzo – ferroviere italiano, beato
 Walter Osvaldo Perazzo Otero – calciatore e allenatore argentino